Tahla kan syfta på:
 Tahla (kommun), en kommun i Marocko
 Tahla zadiella, en fjärilsart